Faust är ett efternamn.

Personer
 Alban Faust (född 1960), tysk-svensk instrumentmakare
 Carl Faust (1825–1892), tysk tonsättare
 Christa Faust (född 1969), amerikansk författare
 Drew Gilpin Faust (född 1947), amerikansk historiker och universitetsrektor
 Johann Faust (omkring 1480–omkring 1540), tysk svartkonstnär och astrolog h förebild till sagogestalten
 Lauren Faust (född 1974), amerikansk animatör
 Levin Faust (1863–1936), svenskamerikansk industriman och mekaniker

Se även
 Faust – pseudonym för den norske musikern och mördaren Bård Eithun